Pomeroy (együttes), amerikai funkegyüttes
 Pomeroy (vezetéknév)

 Amerikai Egyesült Államok
 Pomeroy (Iowa)
 Pomeroy (Ohio)
 Pomeroy (Pennsylvania)
 Pomeroy (Washington)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Pomeroy (Dél-afrikai Köztársaság)